Eckold steht für:
 Eckold (Unternehmen), Hersteller im Bereich der Kaltumformung

Eckold ist der Familienname folgender Personen:
 Katarina Eckold (* 1976), deutsche Performancekünstlerin, siehe Markus&Markus
 Steffen Eckold (* 1969), deutscher politischer Beamter (CDU)

Siehe auch:
 Eckoldt
 Eckhold
 Eckholdt
 Eckolt